The Courier, film américano-britannique de Zackary Adler (2019)

Voir aussi 
 The Courier-Journal, quotidien américain créé en 1868
 The Courier-Mail, quotidien australien créé en 1933